TV3 steht für:

Fernsehsender:
 TV3 (Schweiz) in der deutschsprachigen Schweiz
 TV3, früherer Name von Virgin Media One in Irland
 TV3 (Katalonien) in Katalonien
 TV3 (Viasat) in Estland, Dänemark, Lettland, Litauen, Norwegen, Slowenien und Schweden
 TV3 (Malaysia) in Malaysia
 TV3 in Neuseeland, siehe Three (Neuseeland)
 TV3 (Südafrika) in Südafrika
 TV3 (Russland) in Russland

Sonstiges:
 1931 TV3, provisorischer Name von (1375) Alfreda, Asteroid des Hauptgürtels

Abkürzung